Лежа — місто, округ Лежа, Албанія
 Лежа — селище, Грязовецький район, Вологодська область, Росія